Gayet peut désigner :

Patronyme 

 Alain Gayet (1922-2017), militaire français, compagnon de Libération, grand-père de Julie  ;
 Albert Gayet (1856-1916), égyptologue français ;
 Alphonse-Charles Gayet (1833-1904), chirurgien français ;
 Amédée Gayet (1810-1889), journaliste et patron de presse français, frère de Sébastien ;
 Jean-Pierre Gayet (1760-1825), personnalité politique française ;
 Julie Gayet (1972-), actrice et productrice de cinéma et de télévision française, petite-fille d'Alain ;
 Sébastien Gayet (1815-1863), poète et traducteur français, frère d'Amédée.

Autres 
 Triple assassinat des dames Gayet, fait divers survenu en 1859 à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône).

Notes et références 

Patronyme français